Catwoman steht für:

 Catwoman, Comicfigur des Verlags DC Comics
 Catwoman (Film), US-amerikanischer Fantasyfilm von Pitof (2004)

The Catwoman steht für:
 The Catwoman, Pornofilm von John Leslie (1988)